El paral·lel 73º sud és una línia de latitud que es troba a 73 graus sud de la línia equatorial terrestre. Travessa l'Oceà Antàrtic i l'Antàrtida.

Geografia 
En el sistema geodèsic WGS84, al nivell de 73° de latitud sud, un grau de longitud equival a  32,647 km; la longitud total del paral·lel és de 11.753 km, que és aproximadament % de la de l'equador, del que es troba a 8.104 km i a 1.898 km del Pol sud

Arreu del món 
A partir del Meridià de Greenwich i cap a l'est, el paral·lel 73° sud passa per: 

{| class="wikitable plainrowheaders"
! scope="col" width="145" | Coordenades
! scope="col" | País. Territori o mar
! scope="col" | Notes
|-valign=top

| 
! scope="row" | Antàrtida
| Terra de la Reina Maud, reclamat per  Territori Antàrtic Australià, reclamat per  Terra Adèlia, reclamat per  Territori Antàrtic Australià, reclamat per  Dependència de Ross, reclamat per 
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Antàrtic
| style="background:#b0e0e6;" | Mar de Ross
|-
|-valign=top
| 
! scope="row" | Antàrtida
| Territori no reclamat Antàrtida Xilena, reclamat per 
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Antàrtic
| style="background:#b0e0e6;" | Mar de Bellingshausen
|-valign=top
| 
! scope="row" | Antàrtida
| reclamat per  i  (reclamacions sobreposades)
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Antàrtic
| style="background:#b0e0e6;" |  
|-

|-valign=top
| 
! scope="row" | Antàrtida
| Península Antàrtica - reclamat per ,  i  (reclamacions sobreposades)
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Antàrtic
| style="background:#b0e0e6;" | Mar de Weddell
|-
| 
! scope="row" | Antàrtida
| Terra de la Reina Maud, reclamat per 
|}

Vegeu també 
 Paral·lel 72º sud
 Paral·lel 74º sud

Referències 

Línies de latitud